Тамсвег () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Тамсвег. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Ланкмайер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 8 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург
Окружные центры Зальцбурга